Харатін Володимир Іванович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Харатін Ігор Ігорович — український футболіст, півзахисник київського «Динамо».
 Харатін Ірина Олексіївна (* 1973) — українська майстриня.
Прізвища